Петропавлівський район — район у Дніпропетровській області
 Петропавлівський район — колишній район у Бердянській окрузі Катеринославської губернії УРСР